Rech – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Ahrweiler
 Rech – nazwisko